A sigla EPR pode referir-se a:

 Espectroscopia de ressonância paramagnética electrónica, em inglês, EPR, "electron paramagnetic resonance".
 Paradoxo Einstein-Podowsky-Rosen ou simplesmente Paradoxo EPR.
 Reator nuclear EPR, um modelo de reator nuclear francês.